Erdey ist der Name von:
László Erdey (1910–1970), ungarischer Chemiker
 Tibor Erdey-Grúz (1902–1976), ungarischer Chemiker